Эрато́:

 Эрато ( , ) — муза любовной поэзии.
 Эрато — армянская царица, сестра Тиграна IV.
 (62) Эрато — астероид, открытый в 1860 году.